Юинта () — североамериканский топоним:
 Юинта — административно-территориальный округ в штате Юта, США.
 Юинта — горный хребет на северо-востоке штата Юта и юге штата Вайоминг, США.